Hugo Meisl (1881-1937) – calciatore e allenatore di calcio austriaco
 Karl Meisl (1775-1853) – drammaturgo austriaco
 Solomon Meisl – personaggio letterario creato dalla scrittrice italoamericana Ben Pastor
 Wilhelm Meisl (1895-1968) – calciatore, pallanuotista, allenatore di calcio, giornalista e saggista austriaco